Ramnagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Rāmnagar, Jammu och Kashmir, ort
 Rāmnagar, Uttarakhand, ort 
 Rāmnagar, Bihar, ort
 Rāmnagar, Västbengalen, ort
 Rāmnagar, Bāra Banki, ort i Uttar Pradesh 
 Rāmnagar, Varanasi, ort i Uttar Pradesh